Derry (Londonderry) – miasto w Irlandii Północnej w hrabstwie o tej samej nazwie
 Derry (Londonderry) – hrabstwo w Irlandii Północnej
 Derry – fikcyjne miasto w powieściach Stephena Kinga

Miejscowości w USA:
 Derry – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Derry – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Derry – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland

Gminy w USA:
 Derry (ang. Derry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Derry (ang. Derry Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Derry (ang. Derry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Derry (ang. Derry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Derry (ang. Derry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Derry (ang. Derry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland